Transports:
 Estació de Fontsanta-Fatjó, parada de les línies T1 i T2 del Tram a Cornellà de Llobregat.
 Geografia:
 Barri Fontsanta-Fatjó, barri de Cornellà de Llobregat.